Bopyrus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Pierre André Latreille 1802. Bopyrus ingår i familjen Bopyridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Bopyrus